

Geografia

Croazia 
 Bisaccia Grande e Bisaccia Piccola (Vela e Mala Bisaga) – due scogli a est di Pasman.
 Scogli Bisaccia (Bisaga Vela e Bisaga Mala) –  isolotti a est di Zut.
 Bisaccia (Bisaga) – isolotto adiacente all'isola Incoronata.
 Bisaccia (Bisaga) – isolotto a sud-est di Morter.
 Bisaccia o Bisaca (Bisače) – isolotto a est di Curzola.

Italia 
 Bisaccia – comune della provincia di Avellino
 Bisaccia – antica località abitata nell'attuale comune di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso

Altro 
 Bisaccia – tipo di doppio sacco in uso per il trasporto di merci ad armacollo o su animali da soma
 Bisaccia – antica unità di misura per aridi, in Sicilia anche di superficie
 Bisaccia – in matematica, curva di equazione cartesiana (x²- by)² = a² (x² – y²)

 Rubaldo Bisaccia – console e senatore della Repubblica di Genova

Altri progetti